E+ oder e+ steht für:
 das Positron, ein Elementarteilchen
 den ehemaligen Mobilfunknetzbetreiber E-Plus

E+